Con Fortezza Medicea ci si riferisce alle fortezze militari costruite o alle costruzioni militari preesistenti ampliate e fortificate alla moderna per ordine di un componente della dinastia toscana dei Medici in differenti luoghi:

Fortezza Medicea ad Arezzo, costruita tra il 1538 ed il 1560 per volere di Cosimo I de' Medici.
Fortezza Medicea a Cortona, costruita nel 1556 per volere di Cosimo I de' Medici.
Fortezza Medicea a Grosseto, costruita tra il 1565 ed il 1593 per volere di Francesco I de' Medici.
Fortezza Medicea a Montepulciano, costruita nel 1261.
Fortezza Medicea a Piombino, ampliata e fortificata tra il 1552 ed il 1557 per volere di Cosimo I de' Medici.
Fortezza Medicea di Poggio Imperiale a Poggibonsi, costruita tra il 1488 ed il 1511 per volere di Lorenzo de' Medici il "Magnifico".
Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve, costruita nel 1569 per volere di Cosimo I de' Medici.
Fortezza Medicea a Siena, costruita tra il 1561 ed il 1563 per volere di Cosimo I de' Medici.
Fortezza Medicea a Volterra, ampliata nel 1475 per volere di Lorenzo de' Medici il "Magnifico".